Prin termenul Shiraz se poate înțelege:
 Shiraz, un oraș în sud-vestul Iranului;
 Shiraz, un soi de struguri negri, cunoscuți și sub numele de Syrah.